Het tennistoernooi US Open werd in 1993 bij de vrouwen voor de 107e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als twaalfde geplaatste Tsjechische Helena Suková met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Arantxa Sánchez Vicario (halve finale)
  Martina Navrátilová (vierde ronde)
  Conchita Martínez (vierde ronde)
  Gabriela Sabatini (kwartfinale)
  Mary Joe Fernandez (afgemeld) 
  Jennifer Capriati (eerste ronde)
  Jana Novotná (vierde ronde)

  Anke Huber (derde ronde)
  Magdalena Maleeva (vierde ronde)
  Manuela Maleeva-Fragnière (halve finale)
  Helena Suková (finale)
  Mary Pierce (vierde ronde)
  Nathalie Tauziat (vierde ronde)
  Amanda Coetzer (derde ronde)
  Zina Garrison-Jackson (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1993